La parella formada per la canadenca Gabriela Dabrowski i el croat Mate Pavić eren els defensors del títol però van caure en quarts de final.

La parella formada per la txeca Barbora Krejčíková i l'estatunidenc Rajeev Ram van guanyar el primer títol de Grand Slam en dobles mixts, tot i que Krejčíková ja n'havia guanyat dos en dobles femenins.

Caps de sèrie 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (quarts de final)
  Nicole Melichar /  Bruno Soares (semifinals)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (campions)
  Mihaela Buzărnescu /  Oliver Marach (1a ronda)

  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (quarts de final)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (quarts de final)
  Makoto Ninomiya /  Ben McLachlan (1a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Artem Sitak (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2019
Competicions tennístiques del 2019